Un grupo hermano o taxón hermano es un término de la sistemática cladística y la sistemática filogenética cuando dos taxones forman juntos un taxón monofilético o sea completo, se llaman grupo hermano el uno respecto al otro. 

Por ejemplo en esta clasificación los humanos (Homo) y los chimpancés (Pan) son dos grupos hermanos y juntos forman el taxón Hominini, estos últimos son el grupo hermano de los gorilas (Gorilla) formando el taxón Homininae.

El término grupo hermano denota los parientes más cercanos de otra unidad dada en un árbol evolutivo. La expresión se ilustra más fácilmente mediante un cladograma:

El grupo hermano de A es B; por el contrario, el grupo hermano de B es A. Los grupos A y B, junto con todos los demás descendientes de su antepasado común más reciente, forman el clado AB. El grupo hermano del clado AB es C.

Todo el clado AB-C es en sí mismo un subárbol de un árbol más grande, ofrece aún más ramas del grupo hermano que están relacionados pero más alejados de los nodos de las hojas, como A, B y C.

En los estándares cladísticos , A, B y C pueden representar especímenes, especies, grupos de taxones, etc. Si representan especies, a veces se usa el término "especie hermana".

Ejemplo 

El término "grupo hermano" se usa en los análisis filogenéticos, y solo los grupos identificados en el análisis se etiquetan como grupos hermanos. Un ejemplo son las aves cuyo grupo hermano son los cocodrilos, pero esto se nota cuando se trata de taxones existentes. El árbol genealógico de las aves está incluido dentro los dinosaurios y hubo una serie de grupos extintos que se ramificaron de los dinosaurios antes de llegar al último ancestro común de las aves y los cocodrilos. Por lo tanto, el término grupo hermano debe verse como un término relativo, con la advertencia de que el grupo hermano es el pariente más cercano solo entre los grupos / especies / especímenes que se incluyen en el análisis.

A continuación se muestra la filogenia de los tetrápodos existentes:

Véase también 

 Basal
 Grupo convexo
 Grupo externo
 Filogenia
 Cladística

Referencias 

Filogenia